Xiaohe bezeichnet:

 die frühbronzezeitliche Nekropole Xiaohe im Kreis Qakilik des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang (VR China), siehe Xiaohe; 
 den Stadtbezirk Xiaohe (小河区) der Stadt Guiyang in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xiaohe (Guiyang);
 die Großgemeinde Xiaohe (小河镇) im Kreis Chenggu der Provinz Shaanxi, siehe Xiaohe (Chenggu);
 die Großgemeinde Xiaohe (小河镇) im Kreis Qiaojia der Provinz Yunnan, siehe Xiaohe (Qiaojia);
 die Großgemeinde Xiaohe (小河镇) im Kreis Shitai der Provinz Anhui, siehe Xiaohe (Shitai);
 die Großgemeinde Xiaohe (小河镇) im Kreis Weiyuan der Provinz Sichuan, siehe Xiaohe (Weiyuan);
 die Großgemeinde Xiaohe (小河镇) im Kreis Xiaochang der Provinz Hubei, siehe Xiaohe (Xiaochang);
 die Großgemeinde Xiaohe (小河镇) im Kreis Xinfeng der Provinz Jiangxi, siehe Xiaohe (Xinfeng);
 die Großgemeinde Xiaohe (小河镇) im Kreis Xun der Provinz Henan, siehe Xiaohe (Xun);
 die Großgemeinde Xiaohe (小河镇) im Kreis Xunyang der Provinz Shaanxi, siehe Xiaohe (Xunyang);
 die Großgemeinde Xiaohe (小河镇) der Stadt Yicheng in der Provinz Hubei, siehe Xiaohe (Yicheng);
 die Großgemeinde Xiaohe (小河镇) im Autonomen Kreis Youyang der Stadt Chongqing, siehe Xiaohe (Youyang);
 die Gemeinde Xiaohe (小河乡) im Kreis Jingbian der Provinz Shaanxi, siehe Xiaohe (Jingbian);
 die Gemeinde Xiaohe (小河乡) der Stadt Liuyang in der Provinz Hunan, siehe Xiaohe (Liuyang);
 die Gemeinde Xiaohe (小河乡) im Kreis Sungqu der Provinz Sichuan, siehe Xiaohe (Sungqu);
 die Gemeinde Xiaohe (小河乡) im Kreis Tianquan der Provinz Sichuan, siehe Xiaohe (Tianquan);
 die Gemeinde Xiaohe (消河乡) im Stadtbezirk Guang’an der Stadt Guang’an in der Provinz Sichuan, siehe Xiaohe (Guang’an);
 das Straßenviertel Xiaohe (小河街道) im Stadtbezirk Gongshu in der Provinz Zhejiang, siehe Xiaohe (Gongshu);
 das Dorf Xiaohe (小河村) im Straßenviertel Lufu des Autonomen Kreises Shilin der Yi in der Provinz Yunnan, siehe Xiaohe (Lufu).